«Диза́к» () — бывший арцахский футбольный клуб из Гадрута, основанный в 2004 году. Базировался в Гадруте, принимал соперников на городском стадионе и участвовал в чемпионате НКР.

История 

Клуб основан в 2004 году и в том же году принял в участие в Открытом чемпионате республики. В 2009 году команда заняла 4-е место в 1-м чемпионате НКР.

Достижения 
4-е место в чемпионате НКР (2009).

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок НКР

Известные игрок 
  Айк Агабекян

Примечания

Ссылки 
 www.sportinfo.am: Новости карабахского спорта
  www.rol.ru: В Нагорном Карабахе стартует первый собственный чемпионат по футболу
  lafc.do.am: Николай Казарян о футболе и Карабахе
 www.noev-kovcheg.ru: Учитесь бить пенальти!
 www.rian.ru:В Нагорном Карабахе стартует первый открытый чемпионат по футболу

Футбольные клубы Нагорно-Карабахской Республики